Příjmení Ferenc (maďarsky František) nosí více významných osobností:

 Anna Ferencová (1927–2020) – česká herečka
 Jindřich Ferenc (1881–1958) – český hudební skladatel a básník
 Jozef Ferenc (* 1958) – slovenský fotbalista, útočník
 Jozef Ferenc (1931) (* 1931) – slovenský fotbalista, útočník
 Lehár Ferenc (1870–1948) – rakouský hudební skladatel maďarského a moravského původu
 Petr Ferenc – český hudebník, hudební publicista a překladatel

Externí odkazy